Натуральне число 329
 329 рік до нашої ери
 329 рік нашої ери